Замок герцогов Бретонских (, ) — замок (шато) в Нанте, считающийся историческим центром герцогства Бретань (сейчас Нант и его департамент Луара Атлантическая входят, после раздела Бретани в 1941 году, в регион Земли Луары). Стоит на правом берегу Луары; ранее вода во рву вокруг замка сообщалась с рекой.

История 

Донжон замка заложен был в 937 году при графе Нантском и герцоге Бретонском Алене II Кривобородом.

В XIII—XVI веках эамок являлся резиденцией герцогов Бретани, а после присоединения Бретани к французской короне — бретонской резиденцией королей Франции. В 1598 году в замке бретонских герцогов останавливался Генрих IV, прибывший в город для подписания Нантского эдикта (само подписание произошло не в замке, а в ныне не существующем здании).

С 1862 года замок объявлен историческим памятником. В настоящее время в замке находится Музей истории Нанта.

Реставрация 

С 1990-х годов осуществляется масштабная программа реставрации и ремонта замка с целью вернуть ему славу исторического символа Нанта и Бретани. После 15 лет реставрационных работ и трёх лет, в продолжении которых замок был закрыт для публики, он был открыт 9 февраля 2007 г. и является популярным объектом туризма.

В восстановленном здании располагается Музей истории Нанта (32 зала). В музее более 850 экспонатов и ряд мультимедийных программ.

Популярной является прогулка по крепостным стенам (500 м в окружности), с неё открывается вид не только на строения и дворы замка, но и на город.

Семь разделов экспозиции 
 Замок, Нант и Бретань до XVI в.
 Нант — дочь Реки и Океана
 Торговля и «чёрное золото»: XVIII век
 Нант в годы Революции
 Колониальный и промышленный порт (1815—1940)
 Формированияе нового города
 Великий город Атлантики сегодня и завтра

Подсветка 
Ночная подсветка Нантского замка разработана Сильви Сьег и Пьером Негром из «Ателье Люмьер», получила премию на конкурсе Lumiville в 2007 году.

Ссылки 
 Сайт замка
 База данных исторических памятников Франции
 Фотографии на сайте Министерства культуры
 Виртуальная экскурсия — 360 снимков

Замки по алфавиту
Замки, построенные в XIII веке
Здания и сооружения, построенные в 1200-е годы
Замки-музеи Франции
Замки Луары
Замки департамента Атлантическая Луара
Здания и сооружения Нанта
Музеи Нанта
Герцогство Бретань